A Equipe Francesa de Copa Davis representa a França na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação francesa de Tênis/Fédération Française de Tennis.

Possui nove títulos da Copa Davis (1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001 e 2017)

Time atual

Equipe de 2017:
 Jo-Wilfried Tsonga
 Lucas Pouille
 Richard Gasquet
 Pierre-Hugues Herbert
 Nicolas Mahut
 Jérémy Chardy
 Julien Benneteau
 Gilles Simon

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe francesa)

França